Sextus Pompeius peut désigner plusieurs personnalités de la Rome antique :

 Sextus Pompeius Magnus Pius, fils de Pompée et adversaire des membres du second triumvirat, dans le camp des Républicains ;
 Sextus Pompeius, frère de Gnaeus Pompeius Strabo et donc grand-oncle de Sextus Pompeius Magnus Pius ;
 Sextus Pompeius, fils du précédent ;
 Sextus Pompeius, consul en 35 av. J.-C. fils du précédent ;
 Sextus Pompeius, consul en 14 ap. J.-C. fils du précédent.